Mercedes-Benz 230 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz Typ 230 (gebaut 1932–1937), siehe Mercedes-Benz W 21
 Mercedes-Benz 230 (gebaut 1937–1941), siehe Mercedes-Benz W 143
 Mercedes-Benz 230 / 230 SV (gebaut 1938–1943), siehe Mercedes-Benz W 153
 Mercedes-Benz 230 SL (gebaut 1963–1967), siehe Mercedes-Benz W 113
 Mercedes-Benz 230 (gebaut 1965–1968), siehe Mercedes-Benz Baureihe 110
 Mercedes-Benz 230 S (gebaut 1965–1968), siehe Mercedes-Benz Baureihe 111
 Mercedes-Benz 230 / 230.4 / 230.6 (gebaut 1967–1976), siehe Mercedes-Benz /8
 Mercedes-Benz 230 / 230 E / 230 C/CE / 230 T/TE (gebaut 1975–1986), siehe Mercedes-Benz Baureihe 123
 Mercedes-Benz 230 G / 230 GE / G 230 (gebaut 1979–2001), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz 230 E/TE/CE (gebaut 1984–1992), siehe Mercedes-Benz Baureihe 124
 Mercedes-Benz E 230 (gebaut 1995–1998), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210
 Mercedes-Benz C 230 / C 230 Kompressor (gebaut 1995–2000), siehe Mercedes-Benz Baureihe 202
 Mercedes-Benz V 230 / V 230 TD (gebaut 1996–2003), siehe Mercedes-Benz W 638
 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor (gebaut 1996–2004), siehe Mercedes-Benz R 170
 Mercedes-Benz ML 230 (gebaut 1997–2000), siehe Mercedes-Benz W 163
 Mercedes-Benz CLK 230 K (gebaut 1997–2003), siehe Mercedes-Benz Baureihe 208
 Mercedes-Benz C 230 Coupé / C 230 Kompressor Coupé / CLC 230 (gebaut 2000–2009), siehe Mercedes-Benz CL 203
 Mercedes-Benz C 230 / C 230 Kompressor (gebaut 2003–2007), siehe Mercedes-Benz Baureihe 203
 Mercedes-Benz E 230 (gebaut 2006–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211
 Mercedes-Benz C 230 (gebaut 2007–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 204